Gregoriansk henviser til:

 Gregoriansk sang − enstemmig liturgisk sang uden harmonier
 Den gregorianske reform − kirkereform som i slutningen af 1000-tallet sattes i gang af pave Gregor VII
 Gregorianske kalender − den almindelige danske kalender